HMS Eskimo je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Eskimo (F75) 
 HMS Eskimo (F118)

Eskimo